Saint-Maur (België), een deelgemeente van Doornik

Saint-Maur (Cher) 
Saint-Maur (Gers)
Saint-Maur (Indre) 
Saint-Maur (Jura)
Saint-Maur (Oise) 
ook:
Saint-Maur-des-Bois, Manche 
Saint-Maur-des-Fossés, Val-de-Marne 
Saint-Maur-sur-le-Loir, Eure-et-Loir

zie ook 
Maurus (500-584), abt
Maurus (doorverwijspagina)